Brecker est un patronyme pouvant désigner :
 Michael Brecker (1949-2007), un saxophoniste américain ;
 Randy Brecker (1945-), un trompettiste américain ;
 Brecker Brothers (actif entre 1975 et 2005), un duo musical.

Homonymie de patronyme